Ralf Noack ist der Name folgender Personen:

* Ralf Noack (Musiker) (* 1965), deutscher Musiker und Komponist 
 Ralf Noack (Kameramann) (* 1978), deutscher Kameramann und Bildgestalter